Ogniem i mieczem (literalmente, «a fuego y espada» en polaco) puede referirse al título original de:
 A sangre y fuego, trilogía novelística de Henryk Sienkiewicz;
 Con sangre y fuego, adaptación cinematográfica de la primera novela de la trilogía anterior.